Busa jezik može označavati:
Busa (mande jezik), nigersko-kongoanski jezik iz Nigerije.
Busa (papuanski jezik), papuanski jezik iz Papue Nove Gvineje.